Забрідська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Забрідська сільська рада — Закарпатська область, Великоберезнянський район
 Забрідська сільська рада — Закарпатська область, Хустський район